Пирогово — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Иващенковского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 23 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
Село отмечено на карте 1797 года.

В 1859 году - Бирюченского уезда «слобода владельческая Пирогова (Марьевка) при пруде» «по правую сторону большого почтового тракта от г. Бирюча до г. Острогожска» - 53 двора, 767 жителей (368 муж., 399 жен.).

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "слобода Пирогова (Марьевка)" Иващенковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 659, число дворов — 111.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)